Colbert fait le plus souvent référence à Jean-Baptiste Colbert (1619-1683). Il peut également désigner :

Patronyme 
 
 Charles Colbert du Terron (1618-1684), intendant général dans la marine.
 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), dit « le Grand Colbert », contrôleur général des finances, ministre, inspirateur et promoteur de la « doctrine colbertiste » (désignée sous le vocable de colbertisme).
 Charles Colbert de Croissy (1625-1696), ambassadeur, secrétaire d'État.
 Édouard Colbert de Villacerf (1628-1699), surintendant des Bâtiments.
 Jean-Baptiste-Michel Colbert de Saint-Pouange (1640-1710), archevêque.
 Jean-Baptiste Colbert de Seignelay (1651-1690), fils du Grand Colbert, secrétaire d’État de la Marine.
 Jacques-Nicolas Colbert (1655-1707), archevêque de Rouen.
 Jean-Jules-Armand Colbert (1663-1704), lieutenant.
 Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665-1746), neveu du Grand Colbert, secrétaire d'État des Affaires étrangères.
 Charles-Joachim Colbert de Croissy, (1667-1738), évêque de Montpellier.
 Charles Colbert de Seigneley de Caste-Hill (1736-1813), évêque de Rodez.
 Marie-Françoise Colbert de Croissy (1745-1794) carmélite et martyre, béatifiée.
 Edouard Charles Victurnien Colbert (1758-1820), député, contre-amiral.
 Pierre David de Colbert-Chabanais (1774-1853), général de cavalerie
 Louis Pierre Alphonse de Colbert (1776-1843), général.
 Auguste François-Marie de Colbert-Chabanais (1777-1809), général.
 Alexandre Louis Gilbert de Colbert-Chabanais (1781-1857), membre de la Chambre des pairs.
 Napoléon-Joseph de Colbert-Chabanais (1805-1883), député.
 Pierre Émile Arnaud Édouard de Colbert-Chabannais (1834-1905), général de division.
 Pierre-Louis de Colbert-Laplace (1843-1917), député.
 Claudette Colbert (1903-1996), actrice américaine.
 Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu (1905-1995), numismate, directeur de recherches au CNRS.
 Edwin Harris Colbert (1905-2001), paléontologue américain.
 Raymond Colbert (1918-2009), animateur et producteur radiophonique suisse.
 Robert Colbert (né en 1931), acteur américain.
 Nate Colbert (1946-2023), joueur de baseball américain.
 James Colbert (1951-), écrivain américain, auteur de roman policier.
 Corinne Colbert (Corinne Sauvage), chanteuse française.
 Gregory Colbert (né en 1960), metteur en scène et photographe canadien.
 Stephen Colbert (né en 1964), satiriste politique américain.
 Stephen Colbert (personnage), personnage conservateur qu'il utilise dans The Colbert Report
 Freya Colbert (née en 2004), nageuse britannique.

Toponyme

Algérie
 Colbert, nom de la ville d'Aïn Oulmène durant la colonisation française (1830-1962).

États-Unis
 Colbert, ville de Géorgie ; 
 Colbert, ville de l’Oklahoma ;
 Comté de Colbert, comté de l’Alabama.

France
 Colbert-la-Réunion, ancien nom de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).
 Colbert, une station de la ligne 2 du métro de Lille (Nord) ;
 l'étang Colbert, plan d’eau du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) ;
 la fontaine Colbert, le passage Colbert, la rue de l'Hôtel-Colbert et le square Colbert à Paris ;
 la .

Titre 

 The Colbert Report, émission satirique américaine.
 Amélie Colbert, chanson de Laurent Voulzy.

Navires 
 Classe Colbert, classe de cuirassés à coque en fer de la marine française, actifs de 1876 à 1900.
 Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de .

Monuments, établissements 
 Hôtel Colbert de Torcy et Hôtel Colbert, hôtels particuliers à Paris.

Stations de métro 
 Colbert, station de métro de Lille
 Colbert - Hôtel de région, station de métro de Marseille

Associations, entreprises 
 Comité Colbert, association française de maisons de luxe.
 Banque Colbert, ancienne banque du groupe Crédit Lyonnais.

Autres 
 Loi Colbert, loi du  s'opposant aux femmes à bord des navires.
 Beurre Colbert, beurre maître d'hôtel assaisonné d'estragon et de glace de viande.
 Sauce Colbert.
 Astéroïde (9164) Colbert.

Voir aussi 
 Famille Colbert, famille de noblesse de robe française ;
 Colbertisme, doctrine économico-politique.